Большо́й Авра́ль — река в России, протекает по Ульяновской и Самарской областям. Устье реки находитсяв 2 километрах по левому берегу от устья Большого Черемшана. Длина реки — 63 километра. Площадь водосборного бассейна — 1260 км².. В 8,9 км от устья по левому берегу впадает река Малый Авраль.

Этимология 
По одной из теорий происхождение названия связано с монгольским словом эврел (сухое русло, пересыхающий), эту теорию подтверждает наличие у реки притока Сухой Авраль..

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Большой Черемшан от истока и до устья. Речной бассейн реки — Волга от верхнего Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий.

Код объекта в государственном водном реестре — 11010000412112100005329.

Примечания 

Притоки Большого Черемшана
Реки Мелекесского района
Реки Новомалыклинского района